Моріц Мевіс (нід. Maurice Mavis, нар. 16 вересня 1929) — бельгійський борець, призер чемпіонатів світу та Європи.
 Мевіс (кратер), маленький місячний кратер
 1607 Мевіс, астероїд, відкритий у 1950 році
 Mavis Road, вулиця в регіоні Peel, Онтаріо, Канада